

Топоніми 
 Дзьо́бан (, , «Хітаті-Івакі») — назва території, що охоплює японській провінції Хітаті й Івакі.
Дзьобан (Фукусіма)
Вугільний басейн Дзьобан